Эрбиль (, ) — мухафаза в Ираке, расположенная на севере страны. Своё название получила от города Эрбиль, который является также административным центром мухафазы и крупнейшим городом на её территории. Другие крупные населённые пункты — Равандуз, Салах-эд-Дин, Махмур, Кёй-Санджак.

Территория 14 471 км² на севере Ирака, с населением 1 612 700 человек (в 2011). В основном населена курдами, но имеет туркоманское и ассирийское меньшинство. Эрбиль — часть Курдистанской автономной области.

Экономика области является в значительной степени сельскохозяйственной с некоторым производством нефти и была затронута конфликтом, между Саддамом Хуссейном и иракскими курдами, хотя контрабанда вопреки режиму санкций Организации Объединённых Наций позволила многим местным жителям держаться на плаву и даже процветать в некоторых случаях, по обстоятельствам.

На территории мухафазы находится пещера Шанидар, в которой были обнаружены останки неандертальцев.

На территории региона расположена астрономическая обсерватория Эрбиль.

30 мая 2007 года Эрбиль был передан местным иракским властям силами Коалиции.

Округа 
 Эрбиль
 Соран
 Кёй-Санджак
 Махмур
 Меркасур
 Шаклава
 Чоман

Примечания 

Эрбиль (мухафаза)